Gleen steht für
Klein (Ohm), Nebenfluss der Ohm 
Ober-Gleen, Stadtteil von Kirtorf, Vogelsbergkreis, Hessen 
 
Siehe auch:
Glehn
Cleen
Kleen